Il Gruppo I della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il primo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2015. I quattro vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Formula: 13 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Al primo turno partecipano solo dieci squadre, mentre Spagna, Ucraina e Paesi Bassi sono ammesse direttamente al secondo turno grazie al miglior ranking, a cui accedono anche le vincenti degli incontri del primo turno. Le quattro squadre vincitrici negli incontri del secondo turno sono ammesse agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le altre sette invece disputano dei turni eliminatori paralleli per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana.

Tabellone

Primo turno

Russia vs. Danimarca

Svezia vs. Austria

Slovacchia vs. Slovenia

Romania vs. Israele

Polonia vs. Lituania

Secondo turno

Russia vs. Spagna

Austria vs. Paesi Bassi

Romania vs. Slovacchia

Polonia vs. Ucraina

Playoff 1º turno

Israele vs. Slovenia

Lituania vs. Ucraina

Danimarca vs. Spagna

Playoff 2º turno

Danimarca vs. Svezia

Slovenia vs. Lituania

Verdetti
Ammesse agli spareggi per il GM:  -  -  -

Voci correlate
Coppa Davis 2015 Zona Euro-Africana Gruppo II
Coppa Davis 2015 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2015 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa I